El término El Noi del Sucre puede referirse a:

El nombre por el que también fue conocido Salvador Seguí, líder destacado del anarcosindicalismo de Cataluña.
La banda de música punk rock El Noi del Sucre.